

Lokalizacje 
 Słomianka – część Tarnowskich Gór
 Słomianka – osada w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo
 Słomianka – wieś w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Tykocin 
 Słomianka – wieś w województwie podlaskim, powiecie monieckim, gminie Jasionówka 
 Słomianka – wieś w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Sidra
 Słomianka – leśniczówka w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Zabłudów
 Słomianka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Słomianka – dawny folwark, obecnie uroczysko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Ejsymonty
 Słomianka − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim

Pozostałe 
 Słomianka – prawy dopływ Pilicy
 Słomianka – przystanek kolejowy w Gawronach, w województwie łódzkim